Letux kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Letux (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Letux (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar